«Весна» () — картина Сандро Боттичелли, написана в 1482 году. Выставлена в галерее Уффици (Флоренция).

История создания картины 
Как выяснилось в 1975 году из обнаруженной описи 1498 года, картина находилась в спальных покоях Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи, которого после смерти отца взял под своё покровительство его дядя Лоренцо Великолепный. Картина висела над софой, называемой летуччо. В той же комнате находились ещё две картины: «Паллада и кентавр» (1482—1483) Боттичелли и «Мадонна с Младенцем» неизвестного автора. Учитывая то обстоятельство, что 19 июля 1482 года дядя женил по политическим соображениям 17-летнего Лоренцо ди Пьерфранческо на Семирамиде, представительнице знатной фамилии Аппиани, исследователи полагают, что картина была заказана Лоренцо Великолепным Боттичелли в качестве свадебного подарка племяннику. Такие подарки были в то время обычным явлением. В таком случае Боттичелли знал, где будет висеть картина, и то, что она будет располагаться на высоте двух метров от пола.

Часть исследователей придерживается версии, согласно которой картина представляет собой спинку летуччио (lettuccio) — скамьи, объединявшей функции дивана и кресла и предназначавшейся для отдыха в дневное время. Размеры доски, на которой написана «Весна» соответствуют размерам летуччио.

Источники 
Первым источником для Боттичелли являлся фрагмент из поэмы Лукреция «О природе вещей»:

Вот и Весна, и Венера идет, и Венеры крылатый

Вестник грядет впереди, и, Зефиру вослед, перед ними

Шествует Флора-мать и, цветы на путь рассыпая,

Красками все наполняет и запахом сладким…

Ветры, богиня, бегут пред тобою; с твоим приближеньем

Тучи уходят с небес, земля-искусница пышный

Стелет цветочный ковёр, улыбаются волны морские,

И небосвода лазурь сияет разлившимся светом.

Из него на картине появились: Венера, Флора, Купидон («Венеры крылатый вестник») и Зефир.

Следующие четыре персонажа Боттичелли взял согласно отрывку из поэмы Овидия «Фасты» (Книга 5. 3 мая. Флоралии):

195 "Флорой зовусь, а была я Хлоридой…

Как-то весной на глаза я Зефиру попалась; ушла я,

Он полетел за мной: был он сильнее меня…

205 Все же насилье Зефир оправдал, меня сделав супругой,

И на свой брачный союз я никогда не ропщу.

Вечной я нежусь весной, весна — это лучшее время:

В зелени все дерева, вся зеленеет земля.

Сад плодовитый цветет на полях, мне в приданое данных…

Сад мой украсил супруг прекрасным цветочным убором,

Так мне сказав: «Навсегда будь ты богиней цветов!»

Но перечесть все цвета на цветах, рассеянных всюду,

Я никогда не могла: нет и числа их числу…

Следом Хариты идут, венки и гирлянды сплетая,

220 Чтобы в небесные ввить кудри и косы свои.

Отсюда появились Хлорида и Хариты.

Описание 

На картине изображена поляна в апельсиновом саду («Сад плодовитый цветёт на полях»). Вся она усеяна цветами («земля-искусница пышный Стелет цветочный ковёр»). Ботаники насчитали более 500 цветов («нет и числа их числу»), относящихся к 138 видам растений, тщательно выписанных Боттичелли, возможно с использованием гербариев. Причём воспроизведены они с фотографической точностью, как например, немецкий ирис в правом нижнем углу. Несмотря на название «Весна», среди них много тех, что цветут летом, и даже зимой («Вечной я нежусь весной»).

Рассматривая персонажей картины справа налево, обнаруживается ритм 3-1-3-1. Три персонажа первой группы: бог западного ветра Зефир, рядом с которым деревья гнутся без плодов; Зефир преследует Хлориду, изображённую в момент превращения во Флору — у неё изо рта уже разлетаются цветы; и сама богиня цветов Флора, щедрой рукой разбрасывающая розы («цветы на путь рассыпая, Красками все наполняет и запахом сладким»). Чтобы подчеркнуть метаморфозу нимфы, Боттичелли показал, что одежды у Хлориды и Флоры развеваются в разные стороны.

Следующую, центральную группу образует в одиночестве Венера, богиня садов и любви. Её главенство художник подчёркивает не только центральным расположением, но и двумя ореолами из листьев мирта (атрибута Венеры) и просветов между кустом мирта и апельсиновыми деревьями. Просветы образуют арку, напоминающую многочисленные изображения Мадонны, в том числе и самого Боттичелли. Жест правой руки Венеры направлен к левой части картины. Над Венерой расположен путто (или Амур) с завязанными глазами, направляющий стрелу в среднюю Хариту.

Левее Венеры расположена группа из трёх Харит, которые танцуют, взявшись за руки. Согласно Гесиоду, это Аглая («Сияющая»), Ефросина («Благомыслящая») и Талия («Цветущая»). Средняя Харита (возможно, Ефросина) смотрит на Меркурия. Позы Харит напоминают позы дочерей Иофора с фрески Боттичелли «Сцены из жизни Моисея» в Сикстинской капелле.

Последнюю группу образует Меркурий с его атрибутами: шлемом, крылатыми сандалиями и кадуцеем. Боттичелли сделал его охранником сада, снабдив мечом. Меркурий с помощью кадуцея добивается того, что «Тучи уходят с небес».

Все персонажи почти не касаются земли, они как бы парят над нею. Эффект усиливался благодаря высокому расположению картины.

Интерпретации 
Существует огромное количество версий относительно интерпретации картины. Их условно можно разделить на философские, мифологические, религиозные, исторические и экзотические.

Философские версии связаны с неоплатонизмом. Сторонники исходят из того, что источниками для Боттичелли являлись не просто Лукреций и Овидий, а философия Фичино и поэзия Полициано, с которыми Боттичелли познакомился в Платоновской Академии. Кроме того, Фичино был наставником Лоренцо ди Пьерфранческо, сохранилось письмо Фичино к воспитаннику от 1481 года, где он рекомендует юноше рассматривать Венеру как аллегорию Гуманности (Humanitas). Этой гипотезы придерживается Э. Панофски, считая, что Фичино составил изобразительную программу «Весны», а сама картина имеет воспитательное значение. В этом случае картина представляет аллегорию, как под руководством Венеры, управляющей и земной и небесной любовью, в соответствии с её жестом деятельность человека поднимается от чувств (Зефир — Хлорида — Флора) через разум (три Грации) к созерцанию (Меркурий). В пользу версии говорит то, что движение Зефира на картине направлено вниз, а движение Меркурия — вверх.

Различные мифологические версии трактуют изображённый сад на картине как сад Гесперид, в качестве источника рассматривают Апулея, и тогда вместо Венеры говорят о Исиде, вместо Меркурия говорят о Марсе, и т. д.

Религиозные версии исходят из того, что на самом деле речь идёт о Мадонне, а сад представляет собой Hortus conclusus. По одной версии, правая часть картины в этом случае рассматривается как аллегория плотской любви, левая — как аллегория любви к ближнему, но высшая любовь в центре — любовь к богу. Другая версия рассматривает изображение на картине как три этапа путешествия по земному Раю: вхождение в Мир, путешествие по Саду и исход на Небеса.

Исторические версии основаны на предположении, что Боттичелли на картине изобразил своих современников. Самый простой вариант — картина является предсвадебным наставлением невесте, в Меркурии изображён Лоренцо ди Пьерфранческо, а в качестве средней Хариты, смотрящей на него — Семирамида Аппиани. Другие считают, что Меркурий — это сам Лоренцо Великолепный, а среди остальных персонажей находят его любовниц. Третьи рассматривают картину как аллегорию расцвета Флоренции под руководством Лоренцо Великолепного после ликвидации последствий заговора Пацци. Утверждается, что деревья в саду — это mala medica, ожерелья на Харитах — цветов Медичи, отыскиваются на картине элементы герба Медичи и т. д.

Есть и экзотические версии, в которых игнорируются литературные и исторические источники. Их сторонники считают, что в картине зашифровано некое послание. Например, восемь персонажей картины рассматриваются как ноты: Зефир соответствует «до», Хлорида — «ре», и так далее, а Меркурий — опять «до», но на октаву выше. Другая версия построена на соответствии Флора — Флоренция, в этом случае каждый персонаж — это итальянский город. Имеются сторонники алхимии, астрономии и т. д.

История картины 
Картина находилась в доме Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи, как свидетельствуют описи, проведённые в 1498, 1503, 1516 годах. В 1537 она была перевезена в Кастелло. В 1550 её видел там вместе с «Рождением Венеры» Вазари, он писал, что в Кастелло находятся «две картины с фигурами: одна из них — это рождающаяся Венера с ветерками и ветрами, помогающими ей вступить на землю вместе с амурами, другую же Венеру осыпают цветами Грации, возвещая появление Весны: обе они выполнены с грацией и выразительностью.» Картина находилась у Медичи вплоть до угасания рода в 1743.

В 1815 году она попала в запасники Уффици, её высоко не оценили, и в 1853 отправили в Академию для изучения молодыми художниками. Вернулась она в Уффици в 1919, таким образом, на протяжении около 400 лет её мало кто видел, и лишь в начале XX века к ней пришли известность и слава. В 1982 году картина подверглась реставрации. Сейчас — это один из главных шедевров Уффици.

Галерея

Список флорентиек, возлюбленных братьев Медичи, предположительно изображенных на картине 
 Симонетта Веспуччи
 Фьоретта Горини
 Лукреция Донати

См. также 
 «Весна» (1954), картина Аркадия Пластова

Примечания

Литература 
 

 
 
 

Картины из собрания галереи Уффици
Картины Боттичелли
Картины по сюжетам греко-римской мифологии
Имущество рода Медичи
Амур (мифология)
Весна в живописи